Bata (Guinea Equatorial) ciutat de Guinea Equatorial.
 Bata (indumentària), peça de roba.
 Bata Bat (mitologia), deessa egípcia.
 Bata sobrenom d'Agustín Sauto Arana, futbolista de l'Athletic Club.
 Bata (llengua), inclosa al grup de llengües txadianes.